2 miejscowości w Polsce: 
 Majdan Krynicki – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica 
 Majdan Krynicki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice